Thomas of Galloway ist der Name folgender Personen:

 Thomas of Galloway († 1231), siehe Thomas, Earl of Atholl
 Thomas of Galloway (Rebell) († nach 1296), schottischer Adliger und Rebell